Bryan House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bryan House (Arkansas), NRHP-Nr. 78000584
 Bryan House (Kentucky), NRHP-Nr. 88002880
 Bryan House (Louisiana), NRHP-Nr. 99001037